Дош — неоднозначный термин.
 Дош — коммуна во Франции.
 «Дош» — чеченский журнал.
 Дош, Летиция (1980) — французская и швейцарская актриса.